Stoppa ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Stoppa (* 1982), deutsche Schauspielerin
 Johann Peter Stoppa (1621–1701), Schweizer Söldner, Offizier und Diplomat in französischen Diensten
 Edgar Stoppa (* 1961), deutscher Polizist
 Edoardo Stoppa (* 1969), italienischer Showmaster
 Margit Stoppa (* 1969), deutsche Fußballfunktionärin
 Paolo Stoppa (1906–1988), italienischer Schauspieler
 René Stoppa (1921–2006), französischer Arzt